Olsztyński Chór Chłopięcy – chór działający w Pałacu Młodzieży w Olsztynie. Powstał we wrześniu 2000 roku z inicjatywy profesora Józefa Wojtkowiaka. Zespół skupia około 40 śpiewaków rekrutowanych spośród uczniów olsztyńskich szkół podstawowych, gimnazjów szkół ponadgimnazjalnych, a także studentów Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego. Kształcenie w chórze chłopięcym obejmuje rozwijanie ogólnej muzykalności, poczucia estetyki, wrażliwości na jakość i barwę dźwięku, rozwijanie umiejętności pracy w zespole i kształtowanie dyscypliny artystycznej oraz poczucia odpowiedzialności, poznawanie i rozszerzanie znajomości repertuaru chóralnego, nauczanie prawidłowego śpiewu wraz z ćwiczeniami oddechowymi i emisyjnymi. W ciągu ośmiu lat działalności chór miał okazję zaistnieć na różnych scenach 1miasta i poza jego granicami. Najważniejsze osiągnięcia zespołu to: udział w wystawianej w Olsztynie operze G. Pucciniego „Tosca”, koncert kolęd w Filharmonii Kaliningradzkiej, koncert kolęd z Orkiestrą Symfoniczną Filharmonii Olsztyńskiej, udział w Międzynarodowym Festiwalu Chórów Dziecięcych i Młodzieżowych w Wilnie. w 2002 roku zdobył srebrny kamerton na Ogólnopolskim Konkursie Chórów Dziecięcych i Młodzieżowych a Cappella. Chór śpiewał także „Stabat Mater” G.Pergolesiego oraz Opus 39 Feliksa Mendehlsona-Bartholdy’ego.

Skład chóru
W chórze koncertowym (Chór A) znajduje się 29 osób: 14 sopranów, 12 altów, dwa tenory i jeden bas. Skład jest ten ponadto uzupełniany 6 studentami (3 tenory i 3 basy).

Chóry w Olsztynie
Chóry dziecięce
Chóry jednorodne